Norrtorp kan syfta på:

 Norrtorp, Sköllersta socken – före detta slott i Kumla kommun
 Norrtorp, Huddinge – torp i Huddinge kommun